Баллимор:

 Баллимор — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэстмит (провинция Ленстер).
 Баллимор — деревня в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).

См. также 
 Баллимор-Юстас — деревня в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер)